(« glacé » en anglais) peut faire référence :

Musique 
 ,  de Madonna, issu de son album , sorti en 1998.
 Frozen, single du groupe de métal néerlandais Delain, issu de leur album Lucidity sorti en 2006.
 Frozen, titre du groupe de métal néerlandais Within Temptation issu de leur album The Heart of Everything sorti en 2007.

 , album du groupe américain , sorti en 2005 ;
 , album du groupe français , sorti en 2011 ;
 , album du groupe italien , sorti en 2010.

Cinéma 
 , film chinois réalisé par Wang Xiaoshuai en 1996 ;
 , film britannique réalisé par  en 2005 ;
 , film indien réalisé par  en 2007 ;
 , film américain réalisé par  en 2010 ;
 , titre original de La Reine des neiges, film d'animation américain des studios Disney d'après La Reine des neiges de , sorti à la fin de l'année 2013.

 , film américain réalisé par  en 2008 ;
 , titre international du film finlandais , réalisé par  en 2005 ;
 , film américain réalisé par Harold Young en 1945 ;
 , titre original du film américain Suspect, réalisé par Scott Walker en 2013 ;
 , film américain réalisé par  en 2009.

Jeux vidéo 
 , de Guillaume Cottenceau, sorti en 2002 ;
 , de , sorti en 2000 ;
 , de , sorti en 2003.

Autres 
 Frozen, comédie musicale ;
 , technique de fabrication de produits surgelés ;
 , devinette anglaise écrite par David Garrick au .

Homonymie de titre